Нун (; ) — многозначный термин.
 Нун — первозданный океан в древнеегипетской мифологии.
 
 Нун — буква сирийского алфавита.
 Нун — один из рукавов реки Нигер.
 Нун () — река в Западном регионе Камеруна.
 Нун — департамент Камеруна.
 Нун — китайская фамилия.
 Нун — мыс на атлантическом побережье Африки, на юге Марокко.

Фамилия 
 Нун, Анна (в замужестве Риттер; 1865—1921) — немецкая писательница и поэтесса. 
 Нун, Джефф (род. 1957) — английский писатель и драматург.
 Нун, Джимми (1895—1944) — американский джазовый кларнетист и дирижёр.
 Нун, Кэтлин (род. 1945) — американская актриса.
 Нун, Нора-Джейн (род. 1984) — ирландская актриса.
 Нун, Фероз Хан (1970) — пакистанский государственный деятель.